Der Begriff Sendezeit steht für:

 den Sendeplatz
 die Dauer einer Rundfunksendung
 die Häufigkeit der Einsätze eines Musikstücks im Rundfunk, siehe Rotation (Rundfunk) bzw. Airplay

Siehe auch: